Сурабайская фондовая биржа (Surabaya Stock Exchange, SSX) — фондовая биржа в Сурабае, Индонезия. Была организована  указом министра финансов.

22 июля 1995 года слилась с Indonesian Parallel Stock Exchange (IPSX), тем самым оставив в Индонезии только две доминирующие биржи.

30 октября 2007 года была официально объединена с Джакартской фондовой биржей (JSX), образовав Индонезийскую фондовую биржу (IDX).

См. также 
 Список фондовых бирж
Фондовые биржи